TR7 steht für:

 Triumph TR7, ein Roadster des englischen Autoherstellers Triumph
 TR7, ursprünglicher Name der schweizerischen Programmzeitschrift TV Star